Лонга́с (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 49,2 км². Население — 36 человек (на 2010 год). Расстояние — 170 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Voz de Longás en la Gran Enciclopedia Aragonesa On-Line
 Descripcion itinerario subida a la cima de Santo Domingo

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы